Ломоносово — название населённых пунктов.

Россия 
 Ломоносово — село в Холмогорском районе Архангельской области.
 Ломоносово — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Ломоносово — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Ломоносово — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Ломоносово — бывшая усадьба М. В. Ломоносова в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Ломоносово — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Ломоносово — деревня в Жарковском районе Тверской области.

Украина 
 Ломоносово — посёлок в Городнянском районе Черниговской области,  ликвидирован в 2005 году.